Svartviktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Svartviktjärnen, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun, 
Svartviktjärnen, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun,  (6,54 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn